Norr-Abborrtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Norr-Abborrtjärnen (Fors socken, Jämtland), sjö i Ragunda kommun,  (26,3 ha)
Norr-Abborrtjärnen (Ragunda socken, Jämtland), sjö i Ragunda kommun, 
Norr-Abborrtjärnen, Norrbotten, sjö i Bodens kommun,  (4,4 ha)

Se även
Abborrtjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn